Flávio Costa – calciatore e allenatore brasiliano
Flavio Costa – regista e sceneggiatore italiano
Flavio Costa – produttore italiano